

Чоловіки 
 Карасьов Вадим Юрійович — український політолог, політтехнолог і аналітик, директор Інституту глобальних стратегій.
 Карасьов Василь Володимирович (творчий псевдонім Василь Трубай) — український прозаїк, поет, драматург, публіцист.
 Карасьов Володимир Васильович — український колабораціоніст з Росією.
 Карасьов Володимир Іванович — російський шахіст, міжнародний майстер від 1976 року.
 Карасьов Іван Володимирович — російський письменник, журналіст.
 Карасьов Михайло Михайлович — український режисер, театральний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Карасьов Олексій Іванович — мокшанський письменник, поет, член Спілки письменників СРСР
 Карасьов Сергій Васильович — російський баскетболіст, олімпійський медаліст.
 Карасьов Сергій Геннадійович — російський футбольний арбітр.

Жінки 
 Карасьова Оксана Віталіївна — лікар-пульмонолог Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова, заслужений лікар України.
 Карасьова Тамара Леонідівна — радянська та українська вчена-біохімік, фармаколог, професор (2001), доктор біологічних наук (1992)

Примітки 

Російські прізвища